

Patronyme 

  (1663-1748), peintre italien ;
 Felice Cerruti Beauduc (1817-1896), peintre italien ;
 Nino Cerruti (1930-2022), styliste de mode italien ;
 Máxima Zorreguieta Cerruti (1971-), reine des Pays-Bas.

Autres 
Cerruti est un nom notamment porté par :
 Cerruti (1967) maison de haute couture italienne.